|}

Die Bahnstrecke Cagliari–Golfo Aranci Marittima ist eine Eisenbahnstrecke auf der italienischen Insel Sardinien. Sie wird von Rete Ferroviaria Italiana, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der Ferrovie dello Stato, der italienischen Staatseisenbahn, betrieben.

Die Strecke führt von Cagliari im Süden nach Golfo Aranci im Nordosten der Insel und wurde etappenweise zwischen 1871 und 1883 eröffnet. Sie besitzt einige abzweigende Strecken und Anschlussbahnen, darunter auch Verbindungen nach Porto Torres und Iglesias, von denen einige ebenso wie die Hauptstrecke regelmäßig von Reisezügen befahren werden. Den kompletten Zugbetrieb auf der Strecke wickelt die italienische Staatsbahn Ferrovie dello Stato ab.

Die Gesamtlänge der Strecke betrug ursprünglich 307 Kilometer, durch diverse Streckenumbaumaßnahmen wie Streckenbegradigungen wurde die Länge auf die heute 299,6 Kilometer reduziert. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und wird deshalb mit Diesellokomotiven und -triebwagen bedient. Sie ist größtenteils eingleisig, zweigleisig ist der etwa 50 Kilometer lange Abschnitt Cagliari–San Gavino Monreale. Zwischen Cagliari und Oristano sind die Höhenunterschiede gering, die weitere Strecke hat Gebirgsbahncharakter und erreicht bei Campeda eine Höhe von über 650 Metern. Der Neubauabschnitt mit den Enas-Monti-Tunneln wurde für einen zweigleisigen Ausbau vorbereitet.

In den 1980ern war vorgesehen, das gesamte sardische Regelspurnetz zu elektrifizieren. Wegen seiner isolierten Lage sollte abweichend von in Italien üblichen Gleichspannungssystem mit 3 kV Wechselspannung von 25 kV mit 50 Hz genutzt werden. Die Elektrifizierungsarbeiten verliefen jedoch nur schleppend, es kam lediglich zur Aufstellung von Fahrleitungsmasten im Bahnhof Cagliari und auf den angrenzenden Streckenkilometern. Die schon zwischen 1986 und 1990 gebauten 25 elektrischen Lokomotiven der Reihen E491 und E492 konnten daher nie auf ihren vorgesehenen Strecken eingesetzt werden.

Auf der Strecke findet ein Testbetrieb zur satellitengestützten Zugbeeinflussung mit „ERSAT“ statt.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sardinien